Central kan avse:

 Central Standard Time – en tidszon

Företag och organisationer
 Central School of Speech and Drama – i London
 Central Independent Television – ITV-företaget som bildades från ATV
 Central line – på Londons tunnelbana
 Rosario Central – en fotbollsklubb i Argentina
 Central Sport Club – en fotbollsklubb i Brasilien

Geografi

 Centralafrika – en region i centrala delarna av kontinenten Afrika
 Centralamerika – en region i centrala delarna av kontinenten Amerika
 Centralasien – en region i centrala delarna av kontinenten Eurasien
 Centraleuropa – en region i centrala delarna av kontinenten Europa
 Centralafrikanska republiken – ett land i Afrika

Botswana 

 Central (Botswana), distrikt,

Brasilien 

 Central (kommun i Brasilien), Bahia,

Eritrea 

 Maakel, region,

Etiopien 

 Central Tigray Zone, zon,

Fiji 

 Centrala divisionen, division,

Filippinerna 

 Davao, regionhuvudort, Davaoregionen, 
 Baganga (ort), Davaoregionen, Province of Davao Oriental,

Ghana 

 Centrala regionen (Ghana), region,

Hongkong 

Centrala och västra Hongkong – ett distrikt i Hongkong 
Central, Hongkong

Israel 

 Centrala distriktet, distrikt,

Kenya 

 Centralprovinsen, Kenya

Papua Nya Guinea 

 Central (Papua Nya Guinea), provins,

Paraguay 

 Central (departement), departement,

Ryssland 

 Centrala federala distriktet – ett federalt distrikt i Ryssland

Sri Lanka 

 Centralprovinsen, Sri Lanka, provins,

Zambia 

 Centrala Zambia, provins,

Se även
 Centralstation – huvudstationen i en stad
 Central City – flera
 Central Region – flera

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Eritreaförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar